Maycock ist der Familienname der folgenden Personen:

 George Maycock (1917–1979), panamaischer Jazzpianist
 Joyce Maycock, kanadische Squashspielerin